Ilha do Cavalo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Guaribas (ö i Brasilien, lat -0,42, long -50,78), Pará,

Portugal 

 Ilha do Cavalo (ö i Portugal), Setúbal, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar